Восто́чний сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Аркалицької міської адміністрації Костанайської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Восточне.

Населення — 1225 осіб (2009; 1246 в 1999).

Примітки 

Сільські округи Аркалицької міської адміністрації